I cavalieri della tavola rotonda (Knights of the Round Table) – film del 1953 diretto da Richard Thorpe
Knights of the Round Table – brano musicale della colonna sonora del film Monty Python e il Sacro Graal dei Monty Python del 1975